Onderdisctrict in Indonesië
 Mojoroto (onderdisctrict), een onderdisctrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Mojoroto (Mojogedang), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Mojoroto (Mojoroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java